Kuppinger steht für:
 Kuppinger gegen Deutschland, zwei Gerichtsverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte

Kuppinger ist der Familienname folgender Personen:

 Rainer Kuppinger (* 1957), deutscher Fußballtorwart